Альт (, ; от  — высокий) — первоначально назывался голос, который был выше тенора, исполнявшего главную мелодию: cantus firmus, иначе фальцетто. Позднее обозначает низкий голос у женщин и мальчиков. Он считается вторым из пяти главных родов человеческого голоса: сопрано, альт, тенор, баритон и бас, и подобно трём остальным, является в различных степенях. Поэтому различают низкий и более высокий альт. Объём первого простирается приблизительно от фа в малой октаве до фа или соль во второй октаве, тогда как границы второго определяются одним или двумя тонами выше (от ля в малой октаве до ля во второй октаве). По своему объёму высокий альт совпадает с меццо-сопрано и оба голоса часто смешиваются друг с другом, тогда как по естественному строению этих голосов и соотношению регистров они легко отличимы. Женский альт состоит из двух регистров, пределы которых доходят до си в первой октаве, у детских же и мужских альтов несколькими ступенями ниже. В учении о гармонии, преимущественно в четырёхголосных сочинениях, альтом называется второй верхний голос. Альтовым ключом или знаком, в котором пишется партия альта, называется общеупотребительный ключ до, пишущийся на третьей линии нотной системы.

См. также 
 Контратенор
 Контральто

Ссылки 
 

Певческие голоса
Музыкальные термины